The Bride – album muzyczny Bat for Lashes (2016)
 The Bride (polski tytuł: Oblubienica Frankensteina) – brytyjski film z 1985 roku w reżyserii Franka Roddama, ze Stingiem i Jennifer Beals w rolach głównych